Єва Мена́ссе (; 11 травня 1970, Відень) — австрійська письменниця і журналістка.

Твори 
 Остання принцеса з казки / Die letzte Märchenprinzessin (zusammen mit Elisabeth und Robert Menasse, Illustrator Gerhard Haderer). Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997, ISBN 978-3-518-40950-3
 Наймогутніший чоловік / Der mächtigste Mann (zusammen mit Elisabeth und Robert Menasse, Illustrator Rudi Klein). Deuticke Verlag, Wien 1998, ISBN 978-3-216-30461-2
 Голокост перед судом. Процес Девіда Ірвінга / Der Holocaust vor Gericht. Der Prozess um David Irving. Siedler Verlag, Berlin 2000 ISBN 978-3-88680-713-0
 Відень / Vienna, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2005, ISBN 978-3-462-03465-3
 Смертні грізи, які можна пробачити / Lässliche Todsünden. Erzählungen. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2009, ISBN 978-3-462-04127-9
 Відень. Поцілуй руку, модерн / Wien. Küss die Hand, Moderne. Corso, Hamburg 2011, ISBN 978-3-86260-018-2
 Квазікристали / Quasikristalle, Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2013, ISBN 978-3-462-04513-0
 Краще збуджений, ніж розважливий / Lieber aufgeregt als abgeklärt, Essays. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2015, ISBN 978-3-462-04729-5
 Heimito von Doderer, Deutscher Kunstverlag, München/Berlin 2016, ISBN 978-3-422-07351-7
 Tiere für Fortgeschrittene, Kiepenheuer & Witsch, Köln 2017, ISBN 978-3-462-04791-2

Література 
 Wynfrid Kriegleder: Österreichische Geschichte als Familiengeschichte. Eva Menasses «Vienna» und Arno Geigers «Es geht uns gut», in: Gunda Mairbäurl u. a. (Hrsg.): Kindheit, Kindheitsliteratur, Kinderliteratur: Studien zur Geschichte der österreichischen Literatur ; Festschrift für Ernst Seibert. Wien: Praesens, 2010 ISBN 978-3-7069-0644-9, S. 225—238

Примітки

Посилання 
 
 Interpretationen und Werkverzeichnis im Autor*innenlexikon der Universität Duisburg-Essen/Fakultät für Geisteswissenschaften — Germanistik  bei Autorenlexikon.de 
 2006: DIE ZEIT: Im Bann der Sternzeichen  von Eva Menasse
 Eva Menasse: Keine Gnade 
 Eva Menasse liest aus Tiere für Fortgeschrittene auf dichterlesen.net 

Австрійські письменники
Австрійські журналісти